Dömötör Mihály (1875–1962) ügyvéd, politikus, rövid ideig belügyminiszter.
 Dömötör Mihály (1950–) fotóművész